LOL eller  Lol kan syfta på: 

 LOL – internetslang för Laughing Out Loud (svenska: skratta högt, gapskrattar) se Lol (Laughing out loud)
 LOL: Laughing Out Loud – en amerikansk nyinspelning av en fransk film från 2012
 LOL <(^^,)> – ett musikalbum med Basshunter, av tekniska skäl kan inte titeln återges korrekthet på,  se LOL (^^,)
 LoL – ett datorspel, se League of Legends
 LOL – en svensk lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning, se Lagen om läkarvårdsersättning